Catalunya, illes Balears i país Valencià, acrònim per fer referència a l'àmbit geogràfic dels Països Catalans
 Confederació Brasilera de Voleibol, òrgan rector del voleibol al Brasil
 Club Beisbol Viladecans, club de beisbol de Viladecans (Baix Llobregat)
 Club Bàsquet Valls, club de basquetbol de Valls (Alt Camp)
 Club Baloncesto Valladolid, club de basquetbol de Valladolid (Espanya)
 .cbv també és l'extensió dels fitxers de base de dades de ChessBase, programari d'escacs